Naturalisme, moviment creat per Émile Zola a finals del .
 Història natural, investigació científica de plantes o d'animals.